Martina Hingis e Sania Mirza erano le detentrici del titolo ma Mirza ha deciso di partecipare al concomitante torneo di Tokyo. Hingis ha fatto coppia con Jelena Janković ma le due sono state sconfitte in semifinale da Ol'ga Govorcova e Vera Lapko.

In finale Asia Muhammad e Peng Shuai hanno sconfitto Govorcova e Lapko con il punteggio di 6-2, 7-63.

Teste di serie 

  María Irigoyen /  Tatjana Maria (quarti di finale)
  Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (quarti di finale)

 Martina Hingis /  Jelena Janković (semifinale)
 Asia Muhammad /  Peng Shuai (campionesse)

Wildcard 

  Ol'ga Govorcova /  Vera Lapko (finale)

 Ng Kwan-yau /  Zheng Saisai (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2016
Guangzhou International Women's Open 2016